Stati Uniti d'America
 Round Rock – census-designated place della Contea di Apache, Arizona
 Round Rock – città della Contea di Williamson, Texas